Benjamin Raule – armatore, corsaro e mercante olandese
 Sonia Raule – autrice televisiva, conduttrice televisiva, scrittrice e produttrice italiana
 Susanna Raule – scrittrice italiana